L'edizione 1974-1975 della Bundesliga si è conclusa con la vittoria finale del Borussia Mönchengladbach, che conquista il suo terzo titolo.

Capocannoniere del torneo è stato Jupp Heynckes del Borussia Mönchengladbach con 27 reti.

Stagione 

Il campionato inizia in salita per il , vincitore delle ultime tre edizioni e campione d'Europa: i bavaresi esordiscono infatti perdendo per 6-0 contro il Kickers Offenbach. La squadra si mantiene sempre nelle zone medio-basse della graduatoria, e anche per questo all'inizio del 1975 Udo Lattek viene sostituito in panchina da Dettmar Cramer.

Intanto in vetta si alternano varie squadre, tra le quali il Kickers Offenbach e l'Amburgo; questo almeno nella prima metà del torneo, perché dalla diciassettesima giornata in avanti a comandare la classifica è il Borussia Mönchengladbach, che stacca tutti e va così a conquistare il suo terzo titolo accumulando sei punti di vantaggio sull'Hertha Berlino secondo; è però l'ultima stagione con Hennes Weisweiler alla guida dei Puledri. In coda per la prima volta ci sono tre retrocessioni al posto delle solite due: vanno in Zweite Bundesliga lo Stoccarda, il Tennis Borussia Berlin e il Wuppertal.

In campo internazionale, nonostante i magri risultati ottenuti in Bundesliga, il Bayern è nuovamente protagonista: la società decide di non partecipare alla Coppa Intercontinentale, mentre non si tiene l'edizione della Supercoppa UEFA. Ad ogni modo i Rossi partecipano alla Coppa dei Campioni, e qui ottengono il secondo successo consecutivo:  a Parigi, in una partita che sarà ricordata anche per le violenze degli hooligan inglesi, la squadra batte 2-0 il Leeds United grazie ai gol di Franz Roth e Gerd Müller. Anche la Coppa UEFA viene vinta da una squadra tedesca, il Borussia Mönchengladbach, che oltretutto elimina in semifinale il Colonia; inoltre Jupp Heynckes è capocannoniere anche in questa manifestazione.

Classifica finale 

Legenda:
      Qualificato in Coppa dei Campioni 1975-1976
      Qualificato in Coppa delle Coppe 1975-1976
      Partecipanti alla Coppa UEFA 1975-1976
      Retrocesso in 2. Fußball-Bundesliga 1975-1976

Verdetti 
   campione della Germania Ovest 1974-1975.
  e  qualificate alla Coppa dei Campioni 1975-1976.
  , ,  e  qualificate alla Coppa UEFA 1975-1976.
  ,  e  promosse in Bundesliga 1975-1976
  ,  e  retrocesse in 2. Fußball-Bundesliga 1975-1976

Risultati

Calendario

Tabellone

Statistiche

Squadre

Capoliste solitarie

Record 
 Maggior numero di vittorie:  (21)
 Minor numero di sconfitte:  (5)
 Miglior attacco:  (89 gol segnati)
 Miglior difesa:  (37 gol subiti)
 Miglior differenza reti:  (+46)
 Maggior numero di pareggi:  (12)
 Minor numero di pareggi:  (4)
 Minor numero di vittorie:  (2)
 Maggior numero di sconfitte:  (24)
 Peggior attacco:  (32 gol segnati)
 Peggior difesa:  (89 gol subiti)
 Peggior differenza reti:  (-54)

Individuali

Classifica marcatori

Note

Voci correlate 
 2. Fußball-Bundesliga 1974-1975
 DFB-Pokal 1974-1975

Collegamenti esterni 
 
 
  http://www.weltfussball.de/alle_spiele/bundesliga-1974-1975/

Calcio nel 1974
Calcio nel 1975
1974